gay pride
 PRIDE Fighting Championships – japońska organizacja promująca mieszane sztuki walki
 Pride – polskie czasopismo

Muzyka 
 „P.R.I.D.E” – singel Natalii Nykiel
 „Pride” – singel Amy Macdonald
 „Pride” – singel Damageplan
 „Pride (In the Name of Love)” – singel U2
 Pride – album Natalii Nykiel
 Pride – album White Lion
 Pride – album Roberta Palmera
 Pride – album zespołu Arena

Filmy 
 Opowieść z życia lwów (ang. Pride) – brytyjsko-tanzański film dokumentalny z 2004
 Pride – amerykański film z 2007
 Dumni i wściekli (ang. Pride) – amerykański film z 2014